Europese weg 65
 BMW E65
 Nokia E65